McElhenney bzw. McElhenny ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh McElhenny (1928–2022), US-amerikanischer Footballspieler
 Marcus McElhenney (* 1981), US-amerikanischer Ruderer
 Rob McElhenney (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 McElhinney